Горе́цкий (Горецкая) ( — Гарецкий, ,  — Гуре́цкий) — польская, белорусская и украинская фамилия.

Известные носители:

Горецкий 
 Горецкий, Антоний (1787—1861) — польский поэт и баснописец.
 Горецкий, Всеслав Гаврилович (1924—2009) — советский филолог, автор букваря, сын Г. И. Горецкого.
 Горецкий, Гавриил Иванович (1900—1988) — белорусский геолог, географ, экономист, демограф, археолог, общественный деятель; один из учредителей Белорусской академии наук, брат М. И. Горецкого.
 Горецкий, Константин Ефимович (1870—1947) — генерал-майор, Герой Труда.
 Горецкий, Леонардо (2-я половина XVI века) — польский дворянин кальвинистского вероисповедания.
 Горецкий, Людвиг Казимирович (1826—1885) — медик; профессор Киевского университета Святого Владимира.
 Горецкий, Максим Иванович (1893—1938) — белорусский писатель, литературовед, переводчик, фольклорист, деятель белорусского национального движения.
 Горецкий, Фаддей Антонович (1825—1868) — художник, академик исторической живописи, педагог.

Горецкая 
 Горецкая, Анна Савельевна (1900—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Горецкая, Халина (род. 1938) — польская легкоатлетка.

Двойная фамилия 
 Горецкая-Эскина, Елена Юрьевна (1945—1969) — советская спортсменка, Мастер спорта СССР.

Гарецкий 
 Гарецкий, Радим Гаврилович (род. 1928) — советский и белорусский геолог-тектонист, академик АН Белорусской ССР, сын Г. И. Горецкого.

Гурецкий 
 Гурецкий, Анатолий Анатольевич (род. 1955) — политик Приднестровской республики.
 Гурецкий, Мариан (1903—1940) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Гурецкий, Роман (1889—1946) — польский государственный, общественный и военный деятель.
 Гурецкий, Хенрик Миколай (1933—2010) — польский композитор.

Гурецкая

См. также 
 Горецкие — о дворянских родах.
 Górecki — песня и сингл группы Lamb с дебютного альбома.
 Горецкий сельсовет — бывший сельсовет, административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии.
 Горецкий уезд — административная единица Могилёвской губернии Российской империи.
 Горецкий район — административная единица на севере Могилёвской области Белоруссии.
 Гарецкий